Карін Кшвендт і Наталія Медведєва були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Руксандра Драгомір і Лаура Гарроне виграли титул, у фіналі перемігши пару Аліче Канепа і Джулія Казоні з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Torneo Internazional Femmin di Palermo, парний розряд
1994, парний розряд